Modesto (Califórnia) — Estados Unidos
 Modesto (Illinois) — Estados Unidos
 Modesto Omiste — Bolívia
 West Modesto — Estados Unidos
 Vila Modesto Fernandes — bairro de Campinas, estado de São Paulo
 Dom Modesto — distrito do municipio de Caratinga, estado de Minas Gerais
 Palacete Modesto Leal — imóvel do Rio de Janeiro
 Santi Vito e Modesto — igreja romana 
 Modesto Football Club — agremiação esportiva do Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos